Příjmení Parr nese více osobností:

 Charlie Parr (* 1967) – americký hudebník
 John Parr (* 1952) – anglický hudebník
 Kateřina Parrová – rodným jménem Catherine Parr (1512–1548), šestá žena anglického krále Jindřicha VIII.
 Maria Parr (* 1981) – norská spisovatelka
 Martin Parr (* 1952) – britský dokumentární fotograf a fotožurnalista